

Braga